Маньяс — город и район в Турции, провинция Балыкесир
 Маньяс — коммуна во Франции, департамент Жер